О, о — кирилична літера
 о. — скорочення від острів, наприклад о. Мадура
 о. — скорочення від отець (у значенні «священник»), наприклад о. Юзеф Тішнер
 О — прізвище, зокрема китайського (柯) чи корейського (오) походження
 О — село в Норвегії
 О — муніципалітет у Франції
 О — серія паровозів

 O, o — латинська літера
 O та o — позначення асимптотичної верхньої оцінки та нехтовної функції в математиці, наприклад , 
 o (зокрема /o/ чи [o]) — огублений голосний заднього ряду високо-середнього піднесення в МФА
 O — хімічний символ оксигену, наприклад O2

 Ο, ο — грецька літера омікрон
 Օ, օ — вірменська літера
 ס — гебрайська літера самех
 ዐ — ефіопська літера айн
 0 — нуль
 ° — символ градуса, наприклад  чи

Див. також 
 Ø, ø — літера розширеної латинської абетки
 ∅ — порожня множина в математиці, також позначається 
 ø (зокрема /ø/ чи [ø]) — огублений голосний переднього ряду високо-середнього підняття в МФА